B2 – kod IATA linii lotniczych Belavia
 B2 – znormalizowany format arkusza (500×707 mm), np. w rysunku technicznym
 B2 – skrót od Bundesstrasse 2 czyli drogi krajowej nr 2 w Niemczech.
 Northrop B-2 Spirit – amerykański bombowiec strategiczny
 B2 – brytyjski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 B-2 – norweski okręt podwodny z okresu II wojny światowej
 witamina B2
 B2 – poziom biegłości językowej w klasyfikacji przyjętej przez Radę Europy